Květa Peschke e Katarina Srebotnik erano le detentrici del titolo, ma sono state eliminate al secondo turno da Flavia Pennetta e Francesca Schiavone.

Serena e Venus Williams hanno sconfitto in finale Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká per 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (semifinale)
 Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale)
 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (secondo turno)
 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finale)
 Galina Voskoboeva /  Jaroslava Švedova (terzo turno)
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno)

 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale) 
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale) 
 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (terzo turno) 
 Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (primo turno) 
 Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (terzo turno) 
 Gisela Dulko /  Paola Suárez (primo turno) 
 Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (ritirate, secondo turno) 
 Chuang Chia-jung /  Vera Duševina (primo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 

  Tara Moore /  Melanie South (primo turno)
  Laura Robson /  Heather Watson (primo turno)
  Naomi Broady /  Johanna Konta (primo turno)

Coppie passate dalle qualificazioni 

  Mirjana Lučić-Baroni /  Valerija Savinych (secondo turno)
  Darija Jurak /  Katalin Marosi (secondo turno)
  Vesna Dolonc /  Ol'ga Savčuk (primo turno)
  Lindsay Lee-Waters /  Megan Moulton-Levy (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2012